GOC est un sigle qui peut signifier :
 Gabon Oil Company, la société pétrolière nationale gabonaise ;
 General Officer Commanding, le titre donné dans les armées des nations du Commonwealth à l'officier général qui détient un commandement.

 Marcel Goc (1983-), un joueur professionnel allemand de hockey sur glace ;
 Nikolai Goc (1986-), un joueur de hockey sur glace allemand ;
 Sascha Goc (1979-), un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

 Goč, une montagne de Serbie ;
 Goč, un village de Serbie.